Купленка — топоним:

Белоруссия 
 Купленка — деревня в Крупском районе Минской области.
 Купленка — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Купленка — река в Свердловской области, Тюменской области.